Маниу – румынская фамилия. Известные носители:

 Маниу, Адриан (1891–1968) – румынский поэт, драматург, переводчик и литературный критик. 
 Маниу, Юлиу (1873–1953) – румынский политик.